Gear Acquisition Syndrome, condição psicológica de compra de equipamento
 Grêmio Atlético Sampaio, clube profissional de futebol de Roraima
 Grêmio Atlético Sampaio, extinto clube profissional de futebol do Acre

Localidades

 Gas (Kansas)

Ver também
 Gás, estado físico da matéria

Desambiguação